TamTam (jeugdblok) - blok kinderprogramma's op televisiezender VTM
 Tamtam - muziekinstrument
 Tamtam (Iran) - dorp in Iran
 Tam-Tams - wekelijks drumfestival in Montreal, Canada
 Tam-Tam (album) - album van Amanda Lear
 Figuurlijk: met veel tamtam is een uitdrukking voor met grote ophef
 Figuurlijk: (dorps)tamtam staat voor geroddel/geklets over onbelangrijke zaken die belangrijk worden gemaakt